Байонез (корабель)
Скелі Байонез